Долговица — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Пухновской волости.

География 
Расположена в 67 км к югу от райцентра, посёлка городского типа Кунья.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 201 житель.

История 
С января 1995 до декабря 2005 года деревня входила в бывшую Крестовскую волость, с января 2006 до апреля 2015 года — в состав ныне упразднённой Долговицкой волости в качестве её административного центра.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района